

Astronomia 
 2193 Jackson – asteroide della fascia principale
 Jackson – cratere meteoritico lunare

Geografia 
 Australia
 Jackson – città del Queensland
 Stati Uniti d'America
 Jackson – città della Contea di Clarke, Alabama
 Jackson – capoluogo della Contea di Amador, California
 Jackson – capoluogo della Contea di Northampton, Carolina del Nord
 Jackson – città della Contea di Aiken, Carolina del Sud
 Jackson – capoluogo della Contea di Butts, Georgia
 Jackson – città della Contea di Breathitt, Kentucky
 Jackson – città della Parrocchia di East Feliciana, Louisiana
 Jackson – città della Contea di Waldo, Maine
 Jackson – capoluogo della Contea di Jackson, Michigan
 Jackson – capoluogo della Contea di Jackson, Minnesota
 Jackson – capitale del Mississippi
 Jackson – capoluogo della Contea di Cape Girardeau, Missouri
 Jackson – villaggio della Contea di Dakota, Nebraska
 Jackson – città della Contea di Carroll, New Hampshire
 Jackson – township della Contea di Ocean, New Jersey
 Jackson – città della Contea di Washington, New York
 Jackson – capoluogo della Contea di Jackson, Ohio	
 Jackson – township della Contea di Butler, Pennsylvania
 Jackson – township della Contea di Cambria, Pennsylvania
 Jackson – township della Contea di Columbia, Pennsylvania
 Jackson – township della Contea di Dauphin, Pennsylvania
 Jackson – township della Contea di Greene, Pennsylvania
 Jackson – township della Contea di Huntingdon, Pennsylvania
 Jackson – township della Contea di Lebanon, Pennsylvania
 Jackson – township della Contea di Luzerne, Pennsylvania
 Jackson – township della Contea di Lycoming, Pennsylvania
 Jackson – township della Contea di Mercer, Pennsylvania
 Jackson – township della Contea di Monroe, Pennsylvania
 Jackson – township della Contea di Northumberland, Pennsylvania
 Jackson – township della Contea di Perry, Pennsylvania
 Jackson – township della Contea di Snyder, Pennsylvania
 Jackson – township della Contea di Susquehanna, Pennsylvania
 Jackson – township della Contea di Tioga, Pennsylvania
 Jackson – township della Contea di Venango, Pennsylvania
 Jackson – township della Contea di York, Pennsylvania
 Jackson – capoluogo della Contea di Madison, Tennessee
 Jackson – città della Contea di Adams, Wisconsin
 Jackson – città della Contea di Burnett, Wisconsin 
 Jackson – città della Contea di Washington, Wisconsin 
 Jackson – villaggio della Contea di Washington, Wisconsin)
 Jackson – capoluogo della Contea di Teton, Wyoming

Musica 
 Jackson – canzone scritta da Jerry Leiber e Billy Edd Wheeler
 Jackson – singolo dei Me First and the Gimme Gimmes del 2003'
 Jackson Guitars – costruttori di chitarre

Persone 

 Jackson – giocatore di calcio a 5 brasiliano

Altro 
 Jackson – famiglia statunitense di musicisti, tra cui Michael Jackson e Janet Jackson
 Jackson – cognome di lingua inglese
 M36 Jackson – mezzo corazzato
 Jackson Libri – casa editrice italiana
 Jackson Jekyll – personaggio della linea di bambole Monster High, figlio del Dottor Jekyll e signora, alter ego di Hold Hyde